Бакулин Иван Иванович (подпольный псевдоним «Буркун»; 1900—1942) — один из организаторов подпольной борьбы на Украине, секретарь Харьковского подпольного обкома КП(б)У.

Биография 
Иван Иванович Бакулин родился 29 июля (16 июля по старому стилю) 1900 года на хуторе Хотунок (ныне в черте города Новочеркасска) в крестьянской семье.

Семья бедствовала, и обучение четвёртого ребёнка было непростым делом. Бакулину удалось окончить двухклассную народную школу и Михайловское высшее начальное училище. После окончания последнего в 1913 году он продолжал обучение в Новочеркасском учительском институте, но из-за отсутствия средств бросил учёбу.

Во время Великой Отечественной войны был руководителем подполья Харькова. Под его руководством был проведен ряд крупных диверсий в городе.

За время оккупации подпольщики Харьковщины уничтожили более 23 тысяч немецких солдат, офицеров и их пособников, взорвали 21 эшелон с войсками и техникой, разгромили 4 вражеских штаба, вывели из строя 88 паровозов, 777 вагонов, разрушили 20 мостов, подбили и взорвали сотни автомашин и тракторов.

Память 

 В память об Иване Ивановиче Бакулине названа улица Бакулина в Харькове.

Награды 
 Герой Советского Союза (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны Бакулину Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза).
 Орден Ленина (02.05.1945, посмертно).

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Источники 
 Герои подполья. Выпуск 2. М., 1972
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениз., 1987
 Люди легенд. Выпуск 4. М., 1971
 Нариси історії Харківської обласної партійної організації. — Харьков, 1970.
 Подвиги во имя Отчизны. — 2-е изд.,- Харьков: «Прапор», 1985.
 Подвигом прославленные. Киев, 1985
 Украинская ССР в Великой Отечественной войне … 1941—1945 гг. Т.2. Киев, 1975.

Ссылки 
 
 Бакулин Иван Иванович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

Партизаны Великой Отечественной войны